Йо́зеф Логиня (, ; , Злате-Моравце, ЧССР) — чехословацкий, словацкий борец вольного стиля, чемпион и призёр чемпионатов мира, многократный призёр чемпионатов Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года. Первый и единственный чехословацкий чемпион мира по вольной борьбе.

Спортивные результаты 
 Чемпион мира (1990), серебряный призёр чемпионата мира (1991), бронзовый призёр чемпионата мира (1986).
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1989), бронзовый призёр чемпионатов Европы (1984, 1986, 1994, 1998).
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.

Также выступал на Олимпийских играх 1992 года (5 место) и Олимпийских играх 1996 года (4 место).
На Играх 1988, 1992 годов выступал в составе команды Чехословакии. На церемонии открытия Олимпийских игр 1992 года был знаменосцем команды Чехословакии.
На Играх 1996 года выступал в составе команды независимой Словакии. На церемонии открытия Олимпийских игр 1996 года был знаменосцем команды Словакии.
 Победитель турнира «Гран-при» FILA (1988).
 Победитель I Международного турнира на призы Ивана Ярыгина (1990).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (1983).

Признание 
 В 1990 году был признан спортсменом года в Чехословакии.
 По случаю празднования 100-летия словацкой борьбы Федерацией борьбы Словакии был объявлен лучшим словацким борцом XX века.

Видео 
 Чемпионат мира 1990, вольная борьба, до 82 кг, финал: Йозеф Логиня (Чехословакия) — Ройс Элджер (США)
 Чемпионат мира 1991, вольная борьба, до 82 кг, финал: Йозеф Логиня (Чехословакия) — Кевин Джексон (США)

Примечания

Ссылки 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.

Борцы по алфавиту
Борцы Чехословакии
Борцы Словакии
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса
Спортсмены года Чехословакии